Järna kan syfta på:

Södermanland
 Järna – en tätort i Södertälje kommun
 Järna municipalsamhälle – ett municipalsamhälle i  Överjärna landskommun 1911–1955
 Järna station – en station på Stockholms pendeltåg
 Järna, Gryt – herrgård i Gryts socken, Gnesta kommun
 Ytterjärna församling – en församling i Södertälje kontrakt i Strängnäs stift
 Järna landskommun, Södermanland – en tidigare kommun (1952–1971)

Se även
 Överjärna
 Ytterjärna (olika betydelser)

Dalarna
 Järna socken – en socken i Dalarna
 Järna, Vansbro kommun – en tätort i Vansbro kommun, Dala-Järna mellan 1907 och 1977
 Järna landskommun, Dalarna – en tidigare kommun i dåvarande Kopparbergs län, gick upp i Vansbro kommun 1863–1970
 Järna församling – en tidigare församling i Västerås stift i Vansbro kommun –2010
 Järna kyrka – en kyrkobyggnad i Järna
 Järna distrikt – ett distrikt i Vansbro kommun och Dalarnas län 2016–